Whizzer (motorfietsmerk) - een historisch motorfietsmerk
Whizzer (Six Flags Great America) - een stalen achtbaan in Six Flags Great America
Whizzer (California's Great America) - een voormalig stalen achtbaan in California's Great America
Whizzer (Marvel Comics) - diverse stripverhalenkarakters in de stripverhalen van Marvel Comics
Spinball Whizzer - een achtbaan in Alton Towers tegenwoordig: Sonic Spinball